Het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 1996 was de 7e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 17, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen 10 landen deel aan dit toernooi dat van 17 september tot en met 1 oktober 1996 in Thailand werd gespeeld. Oman werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Thailand met 1–0 verslagen. Bahrein werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1997, dat van 4 september tot en met 21 september in Egypte werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Oman, Thailand en Bahrein.

Gekwalificeerde landen

Stadions
De wedstrijden werden gespeeld in Chiang Mai, Thailand.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in 1996
Voetbal in Thailand
Sportevenement in Thailand